Немецкие подводные лодки
 U-126 (1918)
 U-126 (1941)